Reactor (motor), tipus de motor de combustió interna que aprofita la sortida de gasos a gran velocitat per crear moviment 
 Reactor o avió de reacció, tipus d'avió amb motors de reacció
 Reactor biològic o bioreactor, recipient o sistema que manté un ambient biològicament actiu
 Reactor nuclear, màquina que forma el nucli de producció energètica d'una central nuclear i que té la funció de produir energia 
 Reactor d'aigua bullent, tipus de reactor nuclear 
 Reactor d'aigua pesant pressuritzada, tipus de reactor nuclear 
 Reactor d'aigua pressuritzada, tipus de reactor nuclear 
 Reactor nuclear de fusió, reactor nuclear que obté energia nuclear a partir de reaccions nuclears de fusió 
 Reactor de fusió per confinament magnètic
 Reactor de gas, tipus de reactor nuclear 
 Reactor de gran potència a tubs de força
 Reactor ràpid
 Reactor tèrmic, reactor nuclear de fissió al qual la fissió en cadena dels nuclis d'àtoms per a extreure calor